

Савченко Олександр 
 Савченко Олександр Ілліч ( 1957) — політик, голова Волинської ОДА (2018—2019)
 Савченко Олександр Володимирович ( 1958) — економіст, письменник і мецинат.
 Савченко Олександр Дмитрович (1965—1984) — радянський військовик, учасник афганської війни.

Савченко Олександра 
 Савченко Олександра Яківна ( 1942) — українська педагогиня і заслужена працівниця освіти України.